

Toponymie

 Wólka Grodziska est un village de la voïvodie de Mazovie
 Wólka Grodziska est un village de la voïvodie de Basses-Carpates